Sinai (albedo), característica d'albedo a la superfície de Mart
 Sinai (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Sinai Dorsa, formació geològica de tipus dorsum a la superfície de Mart
 Sinai Fossae, estructura geològica del tipus fossa a la superfície de Mart
 Sinai Planum, formació geològica de tipus planum a la superfície de Mart
 Iàkov Sinai (1935), matemàtic destacat en el camp dels sistemes dinàmics 
 Mount Sinai, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Mount Sinai Hospital (Manhattan), hospital a la ciutat de Nova York, Estats Units